

Cinema 
The Apple – cortometraggio del 1914 diretto da Theodore Marston
The Apple – cortometraggio di animazione diretto da George Dunning
The Apple – film del 1980 diretto da Menahem Golan

Televisione 
La mela (The Apple) – episodio della seconda stagione di Star Trek